Ammogarypus är ett släkte av spindeldjur. Ammogarypus ingår i familjen gammelekklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gammelekklokrypare
Ammogarypus